Дюкрё () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюкрё, Жозеф (1735—1802) — французский художник-портретист.
 Дюкрё, Луи (1911—1992) — французский театральный деятель, актёр, музыкант, автор и режиссёр.

См. также 
 Дюкре
 Дюкро